Дми́трий Ива́нович Ря́бчиков (6 ноября 1904, деревня Шелковка (Шелково) Шелковской волости Можайского уезда Московской губернии (ныне в Рузском районе Московской области) — 18 сентября 1965, Москва) — советский -аналитик, член-корреспондент Академии наук СССР. Лауреат Сталинской премии.

Биография 
Д. И. Рябчиков родился в крестьянской семье. В 1924 году поступил учиться на промышленно-технологический факультет Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. После окончания института, в 1930 году, работал в Институте платины АН СССР (Ленинград), с 1931 — в Институте общей и неорганической химии АН СССР (ИОНХ).

В ИОНХ Д. И. Рябчиков работал под руководством академика Н. С. Курнакова, изучал смешанные сульфаты калия-магния и их эффективность в качестве удобрений. В 1935—1938 годах возглавлял экспедиции по изучению солевых месторождений Западного Казахстана и Прикаспийской низменности, в 1942—1944 годах — по изучению Средней Азии (в этот период он работал в Ташкенте в Химическом институте Узбекского филиала АН СССР).

В 1935 году защитил кандидатскую диссертацию по изучению свойств комплексных соединений «К вопросу о силе изомерных оснований комплексов двухвалентной платины» (научный руководитель диссертации — А. А. Гринберг). В 1942 году защитил докторскую диссертацию «Тиосульфатные соединения платины и некоторых других тяжёлых металлов».

В 1944 году начал работать в Лаборатории геохимических проблем Академии наук СССР, где занимался вопросами получения редкоземельных элементов особой чистоты. В 1947 году в составе лаборатории перешёл в только что созданный Институт геохимии и аналитической химии АН СССР.

В 1950-е годы Рябчиков начал исследования по химии и аналитической химии урана и тория. В 1960 году опубликовал монографию «Аналитическая химия тория», совместно с Е. К. Гольбрайх.

Исследование Рябчиковым теоретических проблем химических процессов при ионном обмене дало возможность синтезировать ионообменные смолы избирательного действия. Сравнительное исследование ионообменных смол, выпускавшихся в то время отечественной промышленностью, способствовало их широкому внедрению в лабораторную и заводскую практику. Был предложен новый метод определения меди, железа и рения с помощью ионного обмена. В 1962 году Рябчиков совместно с И. К. Цитовичем опубликовал монографию «Ионообменные смолы и их применение», в которой обобщён весь опыт работы в этой области.

Основные исследования Д. И. Рябчикова относятся к неорганической и аналитической химии редких элементов и химии их комплексных соединений. Разработал методы получения, разделения, очистки и анализа комплексных соединений урана, тория, циркония, гафния, индия, рения, технеция, а также редкоземельных элементов.

С 1935 по 1960 годы был профессором, заведующим кафедрой общей химии Московского областного педагогического института. В 1949 году выпустил институтский учебник «Общая химия».

В 1964 году избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению физикохимии и технологии неорганических материалов (специальность — аналитическая химия).

18 сентября 1965 года на пешеходном переходе близ своего дома — «высотки» на Котельнической набережной в Москве Рябчиков был сбит автомашиной. Футболист московского «Спартака» Юрий Севидов, управляя автомашиной «Форд», совершил на него наезд. У Рябчикова была сломана нога, и он был доставлен в 23-ю больницу, где студент-практикант поставил потерпевшему неправильный диагноз, и от наркоза тот умер на операционном столе в результате сердечной недостаточности. Когда выяснилась личность погибшего, Севидов был арестован и приговорен к длительному сроку лишения свободы. Всё руководство «Спартака» (Н. Симонян и др.) вынуждено было уйти в отставку. Этот инцидент получил противоречивое освещение в прессе.

Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы (участок 8).

Награды и премии 

 Орден Ленина (29.10.1949)
 два ордена Трудового Красного Знамени (4.01.1954; 6.11.1964)
 Орден «Знак Почёта» (19.09.1953)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1947)
 Сталинская премия II степени (1949) — за аналитические исследования урана и плутония в рамках советского атомного проекта.
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Золотая медаль Выставки достижений народного хозяйства СССР — ВДНХ
 Серебряная медаль ВДНХ

Семья 
Сын — Рябчиков, Игорь Дмитриевич, российский геохимик.

Примечания

Литература 
 Дмитрий Иванович Рябчиков (К шестидесятилетию со дня рождения) // Ж. аналит. химии, 1965, т. 20, № 1, с. 138—141.
 Дмитрий Иванович Рябчиков (некролог) // Ж. неорган. химии, 1966, т. 11, № 5, с. 953.

Ссылки 
  Рябчиков Дмитрий Иванович // журн. «Химия» (изд. дом «Первое сентября»), 1999, № 21.

Награждённые золотой медалью ВДНХ
Члены-корреспонденты АН СССР
Участники советского атомного проекта
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов
Похороненные на Новодевичьем кладбище